Az alábbi táblázat bővebben tartalmazza az Orvosi bűnügyek című sorozat epizódjainak listáját. Mindössze egy évadja készült a sorozatnak, amely tizenkét epizódból áll. Két évig volt adásban Olaszországban, ahol az Italia 1 és a Canale 5 csatornák vetítették. Magyarországon ugyanezt a Magyar 1-es csatorna látta el.

Epizódlista

Források

Külső hivatkozások 
 Az első évad a PORT.hu oldalon

Televíziós sorozatok epizódlistái